Nagylajosfalva, Szerbia
 Padina, Románia, Buzău megye
 Padina, Románia, Vâlcea megye